Ltd. est une abréviation signifiant
 limited company, une forme juridique d'entreprise au sein des pays du Common law, notamment au Royaume-Uni, en Nouvelle-Zélande, à Singapour, en Corée du Sud, au Canada (Ltée au Québec) et aux États-Unis d'Amérique, équivalent de la société à responsabilité limitée (Sarl) en France.
Les Terriens du dimanche !, émission française de télévision présentée par Thierry Ardisson, diffusée sur Canal 8.

LTD est une marque commerciale :
 LTD (guitare)

Abréviation